U2, grup de rock irlandès
 U2 360° Tour, una gira mundial del grup U2
 U2, una línia del metro d'Hamburg a Alemanya
 U 2, un submarí alemany de la Primera Guerra Mundial